Admestina är ett släkte av spindlar. Admestina ingår i familjen hoppspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Admestina